Toto je seznam leteckých společností, které v současnosti působí na Špicberkách.

Odkazy

Reference

Související články 

 Seznamy leteckých společností

Doprava na Špicberkách
Norské letecké společnosti